Valentin Wirz, né le  à Fribourg, est un joueur suisse de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche ou de centre.

Carrière 
Marlynois d'origine, Valentin Wirz fait ses premiers pas avec l'équipe fanion du HC Fribourg-Gottéron lors la saison 1998-1999.

N'ayant pas sa place dans l'effectif fribourgeois, il part s'aguerrir au Lausanne HC en LNB pendant deux saisons, avant de revenir sur les bords de la Sarine au tournant du millénaire. Il y reste jusqu'à la saison 2004-2005.

Débute alors l'aventure luganaise, pendant laquelle il remporte le titre dès sa première saison. Malheureusement pour lui, il perd peu à peu de son rendement au sud des Alpes et retourne, après quatre saisons, dans son club formateur.

Devenu indésirable du côté de Saint-Léonard, il rejoint le HC Sierre lors de la saison 2011-2012, avant de s'engager, une année plus tard, avec le HC Red Ice. Il met un terme à sa carrière professionnelle en , pour devenir conseiller en assurance et arbitre.

Carrière internationale 
Grâce à ses performances sous le maillot des Dragons, Valentin Wirz a été sélectionné par Ralph Krueger pour participer à quatre championnats du monde.

Palmarès 
Champion de Suisse en 2006 avec le HC Lugano

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 || HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Élite Jr. A
| 16 || 1 || 0 || 1 ||  || - || - || - || - ||- 
|- 
|1997-1998 || HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Élite Jr. A
| 36 || 8 || 22 || 31 || 34 || 2 || 2 || 1 || 3 || 24
|- 
|rowspan="3"|1998-1999 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 12 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || - 
|- 
| HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Élite Jr. A
| 28 || 15 || 15 || 30 || 72 ||  - || - || - || - || - 
|-
| Lausanne HC || LNB
| 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
|rowspan="2"|1999-2000 || Lausanne HC || LNB
| 36 || 7 || 12 || 19 || 44 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
||HC Ambrì-Piotta U20 ||  Élite Jr. A
| 4 || 8 || 4 || 12 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
|rowspan="2"|2000-2001 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 1 || 4 || 5 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|HC Fribourg-Gottéron U20 ||  Élite Jr. A
| 11 || 9 || 12 || 21 || 30 || - || - || - || - || -
|-
||2001-2002 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 1 || 10 || 11 || 64 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 11 || 8 || 19 || 54 || - || - || - || - ||- 
|-
|2003-2004 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 48 || 14 || 23 || 37 || 44 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2004-2005 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 15 || 22 || 37 || 36 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2005-2006 || HC Lugano ||  LNA
| 43 || 8 || 10 || 18 || 36 || 17 || 0 || 2 || 2 || 16
|-
|2006-2007 || HC Lugano ||  LNA
| 44 || 3 || 8 || 11 || 36 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2006-2007||HC Lugano || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || HC Lugano ||  LNA
| 50 || 8 || 8 || 16 || 75 || 5 || 1 || 1 || 2 || 16
|-
||2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 44 || 4 || 10 || 14 || 52 || 11 || 2 || 1 || 3 || 2
|-
|2009-2010 ||HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 39 || 2 || 6 || 8 || 24 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2010-2011 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 41 || 3 || 5 || 8 || 20 || - || - || - || - ||- 
|-
| rowspan="2"|2011-2012 || HC Sierre ||  LNB
|  39|| 13 || 18 || 31 || 64 || - || - || - || - ||- 
|-
| Lausanne HC ||  LNB
|  2|| 0 || 3 || 3 || 0 || 15 || 3 || 7 || 10 ||8 
|-
|2012-2013 ||HC Red Ice||LNB
| 43 || 10 || 15 || 25 || 22 || 6 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
|2013-2014 ||HC Red Ice||LNB
| 29 || 4 || 8 || 12 || 18 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2

|1999 ||  Suisse -18 ans || Championnat du monde -18 ans
| 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || -1 || 
|-
|2003 ||  ||Championnat du monde
| 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || -1 || 
|-
|2004 ||  Suisse ||Championnat du monde
| 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 
|-
|2006 ||  Suisse ||Championnat du monde
| 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || -2 || 
|-
|2007 ||  Suisse ||Championnat du monde
| 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2 ||

Notes et références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Fribourg (Suisse)
Sportif fribourgeois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Attaquant de hockey sur glace